Кратер Дальтон () — крупный ударный кратер у западного лимба видимой стороны Луны. Название присвоено в честь английского химика, метеоролога и естествоиспытателя Джона Дальтона (1766—1844) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1964 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Кратер Дальтон примыкает к восточной части кратера Эйнштейн, на северо-западе от него находится кратер Мозли, на севере-северо-западе кратер Бальбоа, на юге кратер Васко да Гама, на юго-западе кратер Бор. На востоке от кратера находится Океан Бурь. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 60,7 км, глубина 2,15 км.

Кратер незначительно разрушен и имеет полигональную форму. Внутренний склон вала имеет террасовидную структуру. высота вала над окружающей местностью достигает 1210 м. Дно чаши пересеченное, хорошо видна система борозд расположенных коцентрично по отношению к внутреннему склону, отмечено несколькими небольшими кратерами. Несколько севернее центра чаши располагается группа небольших центральных пиков. Объем кратера составляет приблизительно 3 050 км³.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны
Джон Дальтон